Departamento Minas ist der Name folgender politisch-territorialer Einheiten:
 Departamento Rivadavia (Mendoza) in Argentinien
 Departamento Rivadavia (Salta) in Argentinien
 Departamento Rivadavia (San Juan) in Argentinien
 Departamento Rivadavia (Santiago del Estero) in Argentinien